Império Europeu pode se referir a:
em um contexto histórico, os impérios coloniais de início do período moderno;
no uso corrente, um termo para a Euroesfera enfatizando uma previsão de crescimento da influência da Europa no século XXI.

Ver também 
Século europeu
Nacionalismo europeu
:Categoria:Antigos impérios da Europa

Desambiguação